Валбон () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мартіню-де-Валбон — парафія.
 Сан-Педру-де-Валбон — парафія.